

Acronimi 
 Luyten Five-Tenths – uno dei cataloghi Luyten

Codici 
 LFT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lafayette Regional di Lafayette, Louisiana (Stati Uniti d'America)